Adlerbrücke steht für:
 Adlerbrücke (Berlin), Fußgängerbrücke im Großen Tiergarten, siehe Liste der Brücken in Berlin/A
 Adlerbrücke (Sofia)
 Adlerbrücke (Wuppertal) mit Schwebebahnstation Adlerbrücke